Hymenochaetales är en ordning av svampar. Hymenochaetales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hymenochaetales